Haploskupina P je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina P se vyskytuje v jižní Oceánii, zvláště v Nové Guineji, Melanésii a mezi domorodými kmeny v Austrálii. Vyčlenila se z haploskupiny R.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

P